Giurtelecu ist der Name folgender Orte

 Giurtelecu Șimleului (deutsch Wüst Görgen, ungarisch Somlyógyőrtelek oder einfach Győrtelek) 
 Giurtelecu Hododului (ungarisch Hadadgyőrtelek oder einfach Győrtelek)